Het tennistoernooi US Open werd in 1985 bij de vrouwen voor de 99e keer gehouden. De als derde geplaatste Tsjecho-Slowaakse Hana Mandlíková won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als tweede geplaatste Martina Navrátilová, die in het verleden ook voor dat land uitkwam, met 7-6, 1-6 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1985